Solina peut désigner :

 les localités polonaises suivantes :
 Solina, gmina du powiat de Lesko, dans la voïvodie de Basses-Carpates ;
 Solina, village de cette gmina.

 le synthétiseur Solina String Ensemble renommé ARP String Ensemble

Homonymie de toponyme